Арашенда — топоним:

 Арашенда — село в Грузии, входит в состав Ахметского муниципалитета края Кахетия;
 Арашенда — село в Грузии, входит в состав Гурджаанского муниципалитета края Кахетия;
 Арашенда — село в Грузии, входит в состав Горийского муниципалитета края Шида-Картли;
 Арашенда — село в Грузии, входит в состав Мцхетского муниципалитета края Мцхета-Мтианети.